Никола́й Бобков:
 
 Бобков, Николай Ефимович (1915—1945) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Бобков, Николай Петрович (1921 — ?) — советский футболист.